Giuliani ima više značenja:
 Giuliani, Alessandria
 Giuliani, Frosinone
 Giuliani, Macerata